

Cypr
 Trachoni – wieś w dystrykcie Limassol
 Trachoni – wieś w dystrykcie Nikozja.